JPR steht für:
 JPR Williams, siehe J. P. R. Williams (* 1949), walisischer Rugby-Union-Spieler
 JPR Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller 
 JPR Cars Ltd., ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Ji-Paraná Airport (IATA-Code), Flughafen von Ji-Paraná, Brasilien
 Jefferson Public Radio, regionaler US-amerikanischer Hörfunksender
 Journal of Peace Research, internationale Zeitschrift über Friedens- und Konfliktforschung 
 Journal of Political Risk, US-amerikanische Zeitschrift über politische Risiken und Möglichkeiten

jpr steht für:
  Judäo-Persisch (ISO 639-2), jüdische Sprache der im Iran lebenden Juden

Abkürzung